Leon Wojciech Chrzanowski (1828-1899) – polski historyk i publicysta, polityk konserwatywny
 Leon Chrzanowski (1888–1954) – polski prawnik i literat, dziennikarz